Babels torn kan avse:

Babels torn – ett byggnadsverk omnämnt i Gamla Testamentet
Babels torn (Bruegel) – tre oljemålningar av Pieter Brueghel den äldre, utförda ungefär 1563
Babels torn (sång) – en singel av Dan Hylander utgiven 1985

Se även 
Babels hus – en roman från 1978 av P.C. Jersild
Babels hus (TV-serie) – en TV-serie från 1981 av Jonas Cornell baserad på P.C. Jersilds roman